Oradour può riferirsi ai seguenti comuni francesi.

 Oradour, nel dipartimento del Cantal
 Oradour, nel dipartimento della Charente
 Oradour-Fanais
 Oradour-Saint-Genest
 Oradour-sur-Glane
 Oradour-sur-Vayres